Услуга:

 Услуга — результат действия, обязательно осуществлённого при взаимодействии поставщика и потребителя.
 «Услуга» — мультфильм 1983 года студии «Киевнаучфильм», СССР.
 «Услуга» — комедийный художественный фильм 1994 года, США.